En , Gutków désigne :

 Gutków est un village de la voïvodie de Łódź,
 Gutków est un village de la voïvodie de Mazovie.